Шама́ев — фамилия. Известные носители:

 Шамаев, Ахмад-хаджи (род. 1949) — муфтий Республики Чечня с 22 августа 2000 года по 26 мая 2005 года.
 Шамаев, Борис Александрович (1918—1998) — один из руководителей восстания заключенных в Горлаге (Норильск) в 1953 году.
 Шамаев, Виктор Иванович (1929—2021) — художник, график, член Союза художников России.
 Шамаев, Дмитрий Михайлович (род. 1995) — российский биатлонист.
 Шамаев, Леонид Иванович (1905—1981) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1938).
 Шамаев, Олег (род. 1982) — узбекистанский горнолыжник.
 
 Шамаев, Юрий Матвеевич (1922—1998) — профессор, заслуженный деятель науки и техники России.

 Шамаева, Светлана Самиевна (род. 1955) — советский и российский живописец.